Quits – cortometraggio del 1911 diretto da H.O. Martinek
Quits – cortometraggio del 1913 prodotto dalla A.R. Films
Quits – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès
Quits – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph De Grasse
Quits – cortometraggio del 1915 diretto da Wally Van
Quits – cortometraggio del 2002 diretto da Christoph Heckenbücker